2 miejscowości w Polsce: 
 Gawłówek – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia 
 Gawłówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto